Рождественское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Ельнинского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Фенино. 

Образовано Законом Смоленской области от 20 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года с включением 5 июня 2017 года всех входивших в его состав населённых пунктов в Бобровичское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 142,7 км²
 Расположение: северная часть Ельнинского района
 Граничит:
 на северо-западе — с Дорогобужским районом
 на северо-востоке и востоке — с Бобровичским сельским поселением
 на юго-востоке — с Ельнинским городским поселением
 на юге — с Леонидовским сельским поселением
 на западе — с Глинковским районом
 По территории поселения проходит автодорога  Сафоново — Рославль.
 Крупная река: Ужа.

Население

Населённые пункты
На территории поселения находилось 11 населённых пунктов.
 Фенино, деревня
 Амфилаты, деревня
 Измайлово, деревня
 Митино, деревня
 Никифорово, деревня
 Петрянино, деревня
 Рождество, деревня
 Старое Устиново, деревня
 Ушаково, деревня
 Хлысты, деревня
 Черемисино, деревня

Экономика 
4 сельхозпредприятия, 1 школа, 2 дома культуры, магазины.

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации
 Сведения на сайте районной администрации

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Ельнинского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году